Le badminton aux jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2010 a eu lieu au  Singapore Indoor Stadium à Singapour du 15 au 19 août.

Format et programme 
32 joueurs pour chaque compétition sont réparties dans huit groupes. Dans les huit groupes, seul le premier du groupe accède à la phase d'élimination directe, qui commence aux quarts de finale. La phase de groupe se joue les 15 et le 16 août 2010, et la phase à élimination directe se déroule du 17 au 19 août 2010

Qualifiés 
Au 21 juillet 2010.

Garçons 

Asie
  Loh Wei Sheng
  Kento Horiuchi
  Hsieh Feng-tse  
  Dilshan Kariyawasam 
  Tam Chun Hei 

Europe
  Kasper Lehikoinen 
  Flemming Quach 
  Lucas Claerbout
  Mikael Westerback  
  Nick Fransman
  Emre Lale

Amérique
  Mario Cuba
  Job Castillo 

Océanie
  Boris Ma 
  Asher Richardson

Afrique
  Mohamed Abderahim Belarbi
  Mahmoud Sayed Abdelsalam El Sayed 

Championnat du monde juniors
  Kang Ji-wook 
  B. Sai Praneet 
  Prannoy H.S. Kumar
  Huang Yuxiang 
  Dennis Coke 
  Pisit Poodchalat 
  Evert Sukamta 
  Henry Pan 
  Zenas Lam 

Universitaire
  Mohammed Qadoum  
  Phetphanom Keophiachan
  Kevin Ghislain
  Irfan Djabar 
  Nguyen Huynh Thong Thao 
  Ngosa Chongo 

Pays hôte
  Chao Huang

Filles 

Asie
  Spasiree Taerattanachai
  Choi Hye-in
  Renna Suwarno
  Chiang Mei-hui
  Vũ Thị Trang

Europe
  Sarah Milne
  Léa Palermo
  Yelyzaveta Zharka
  Lene Clausen
  Airi Mikkela
  Alexandra Mathis

Amérique
  Cee Nantana Ketpura
  Katherine Winder

Océanie
  Tara Pilven
  Victoria Cheng

Afrique
  Fatima Azeez 
  Kate Foo Kune 

Championnats du monde juniors
  Misaki Matsutomo
  Deng Xuan
  Naoko Fukuman
  Carolina Marín
  Sonia Cheah Su Ya
  Fabienne Deprez
  Josephine Wentholt
  Ebru Tunalı
  Mariana Ugalde
  Tracy Wong

Universitaire
  Aishath Afnaan Rasheed
  Dragana Volkanovska
  Bridget Shamim Bangi
  Tiaese Livi Tapumanaia
  Lekha Shehani

Tableau des médailles

Compétitions

Compétition garçons

Compétition filles

Références

Liens externes 
 Badminton aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2010

Épreuve aux Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2010
Jeux olympiques de la jeunesse
Jeux olympiques de la jeunesse